Der fröhliche Weinberg – film del 1927 diretto da Jacob Fleck e Luise Fleck 
Der fröhliche Weinberg – film del 1952 diretto da Erich Engel
Der fröhliche Weinberg – film tv del 1961 diretto da Hermann Pfeiffer
Der fröhliche Weinberg – film tv del 1985 diretto da Robert Stromberger